La Eredivisie 2014-2015 è stata la 59ª edizione della massima serie del campionato olandese di calcio. La stagione regolare è iniziata l'8 agosto 2014 con la prima giornata ed è terminata il 17 maggio 2015 con l'ultima giornata.

Il PSV si è aggiudicato per la 22ª volta nella sua storia il titolo nazionale.

Il Dordrecht, il Go Ahead Eagles e il NAC Breda sono stati retrocessi in Eerste Divisie.

Stagione

Novità 
Dalla Eredivisie 2013-2014 sono state retrocessi in Eerste Divisie il Roda JC, ultimo classificato, l'RKC Waalwijk e il NEC, perdenti i play-off promozione. Dalla Eerste Divisie 2013-2014 sono stati promossi il Willem II, primo classificato, il Dordrecht e l'Excelsior, vincitori dei play-off promozione.

Formula 
Le 18 squadre partecipanti si affrontano in un girone all'italiana con partite di andata e ritorno per un totale di 34 giornate.
La squadra campione dei Paesi Bassi si qualifica per la fase a gironi della UEFA Champions League 2015-2016.
La 2ª classificata è ammessa al terzo turno di qualificazione della UEFA Champions League 2015-2016.
La 3ª classificata è ammessa al terzo turno di qualificazione della UEFA Europa League 2015-2016.
Le squadre classificatesi dal 4º al 7º posto partecipano a play-off per determinare la seconda squadra che viene ammessa al terzo turno di qualificazione della UEFA Europa League 2015-2016. Poiché la squadra vincitrice della KNVB beker 2014-2015 viene ammessa alla fase a gironi della UEFA Europa League 2015-2016, sulla base del suo posizionamento in classifica, possono variare le posizioni delle squadre ammesse alle coppe o ai play-off di qualificazione.
L'ultima classificata retrocede in Eerste Divisie. Le squadre classificatesi al 16º e al 17º posto partecipano ai play-off promozione con 8 squadre di Eerste Divisie per due posti in massima serie.

Squadre partecipanti

Classifica finale 

Legenda:
      Campione dei Paesi Bassi e ammessa alla UEFA Champions League 2015-2016
      Ammessa alla UEFA Champions League 2015-2016
      Ammesse alla UEFA Europa League 2015-2016
 Ammessa ai play-off
      Retrocessa in Eerste Divisie 2015-2016

Tre punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.

La classifica viene stilata secondo i seguenti criteri:
Punti conquistati
Differenza reti generale
Reti totali realizzate
spareggio (solo per decidere la squadra campione e la retrocessione)
Punti conquistati negli scontri diretti
Differenza reti negli scontri diretti
Reti realizzate in trasferta negli scontri diretti
Sorteggio
 solo per decidere l'accesso ai play-off per l'Europa League

Risultati

Tabellone

Calendario

Spareggi

Play-off per la UEFA Europa League 
Ai play-off per la UEFA Europa League partecipano le squadre classificatesi dal 4º al 7º posto. La squadra vincitrice viene ammessa al terzo turno di qualificazione della UEFA Europa League 2015-2016.

Semifinali

Finale

Play-off promozione-retrocessione 
Ai play-off promozione-retrocessione partecipano le squadre classificatesi al 16º e al 17º posto in Eredivisie e le squadre classificatesi dal 2º al 9º posto in Eerste Divisie. Le due squadre vincenti il terzo turno sono ammesse alla Eredivisie 2015-2016.

Primo turno

Secondo turno

Terzo turno

Statistiche

Classifica marcatori

Verdetti finali 
 PSV campione d'Olanda 2014-2015 e qualificato alla fase a gironi della UEFA Champions League 2015-2016.
 Ajax qualificato al terzo turno di qualificazione della UEFA Champions League 2015-2016.
 Groningen qualificato alla fase a gironi della UEFA Europa League 2015-2016.
 AZ e Vitesse qualificati al terzo turno di qualificazione della UEFA Europa League 2015-2016.
 Go Ahead Eagles qualificato al primo turno di qualificazione della UEFA Europa League 2015-2016.
 NAC Breda, Go Ahead Eagles e Dordrecht retrocessi in Eerste Divisie 2015-2016.

Note

Voci correlate 
 Eerste Divisie 2014-2015

Collegamenti esterni 
 
 

Calcio nel 2014
Calcio nel 2015
Campionato olandese di calcio